Свислочский сельсовет — название административно-территориальной единицы в Белоруссии:

 Свислочский сельсовет — сельсовет на территории Свислочского района Гродненской области.
 Свислочский сельсовет — сельсовет на территории Пуховичского района Минской области.
 Свислочский сельсовет — сельсовет на территории Осиповичского района Могилёвской области.